Op het Australian Open 2017 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het enkelspel van woensdag 25 tot en met zaterdag 28 januari 2017 in het Melbourne Park te Melbourne.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste titelverdedigster Jiske Griffioen (Nederland) bereikte de finale.

De als tweede geplaatste Japanse Yui Kamiji won het toernooi. In de finale versloeg zij de titelverdedigster in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Kamiji wist voor het eerst in haar carrière het Australian Open op haar naam te schrijven. Het was haar derde grandslamtitel in het enkelspel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 2017